Tandu bezeichnet:

 in der indischen Mythologie ein Begleiter Shivas und Erfinder des Tandava-Tanzes
 eine fiktive Rasse im Uplift-Zyklus von David Brin, siehe Uplift-Universum#Tandu